Ви́ктор Ива́нович Алексе́ев:
 Алексеев, Виктор Иванович (1913—1998) — председатель Камчатского областного исполнительного комитета.
 Алексеев, Виктор Иванович (1926—1993) — гвардии младший сержант артиллерии, полный кавалер ордена Славы.